Тельчак-Пуэрто:

 Тельчак-Пуэрто — рыбацкий портовый посёлок на побережье Мексиканского залива в Мексике, штат Юкатан.
 Тельчак-Пуэрто — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.